Plaats in Indonesië
 Pekutan (Bayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pekutan (Mirit), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java